Supra (aus dem Lateinischen supra „über“) bezeichnet:

 eine Vorsilbe, siehe: Liste lateinischer Präfixe

 Toyota Supra, Automodell des japanischen Herstellers Toyota
 Simson Supra, Automodell des deutschen Herstellers Simson
 Supra Footwear, ein US-amerikanischer Hersteller von Sportschuhen
 SUPRA Caisse-maladie, eine Schweizer Krankenkasse
 Kurzwort für das Medikament Suprarenin, siehe Adrenalin
 ein relationales Datenbankmanagementsystem der Firma Cincom, siehe Supra (Datenbank)
 eine Zigarettenmarke der Firma Kosmos in Memmingen
 ein georgisches Bankett, siehe Tamada (Trinkkultur)

Siehe auch:
 Suprastruktur
 Supranationalität
 Supranaturalismus
 Suprafluidität, makroskopischer Quanteneffekt 
 Supraleiter, Materialien, deren elektrischer Widerstand beim Unterschreiten einer Sprungtemperatur auf null abfällt